Mariano Arista (1802-1855), un général de l'armée puis président du Mexique de 1851 à 1853,
 Eneko Arista (v. 771-851), le premier roi de Pampelune de 824 à 851.

Autre :
 Arista, une barbe sur les glumes des épillets des poacées en botanique,
 Arista, une soie sensorielle présente sur l'article terminal de l'antenne des Diptera brachycères en entomologie,
 Arista Records, un label de musique appartenant à Sony Music Entertainment,
 Arista est un logiciel de transcodage basé sur GStreamer,
 Arista est une marque française d'automobiles des années 1950 et 60.
 Arista Networks est un fabricant de matériel réseau informatique américain.